Ołtarz Najświętszej Marii Panny – stół ołtarzowy ze schyłku XII stulecia, przykład romańskiej plastyki brązowej, jedna z fundacji Henryka Lwa, księcia Saskonii i Bawarii
 Ołtarz Najświętszej Marii Panny – dzieło Konrada von Soest namalowane w 1420, przykład gotyckiego malarstwa tablicowego